|-
|(129251)||2005 QA42|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,102|| align=right|7,63|| align=right|3,616||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129252)||2005 QW49|| align=right|15,3|| align=right|3,106|| align=right|0,201|| align=right|7,67|| align=right|5,474||MBA||26. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129253)||2005 QP66|| align=right|15,9|| align=right|2,748|| align=right|0,226|| align=right|14,07|| align=right|4,556||MBA||27. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129254)||2005 QU66|| align=right|14,9|| align=right|3,135|| align=right|0,162|| align=right|15,28|| align=right|5,549||MBA||27. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129255)||2005 QC69|| align=right|15,3|| align=right|3,072|| align=right|0,106|| align=right|11,44|| align=right|5,384||MBA||28. srpna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129256)||2005 QG70|| align=right|15,4|| align=right|3,016|| align=right|0,105|| align=right|10,77|| align=right|5,236||MBA||29. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129257)||2005 QL72|| align=right|14,9|| align=right|3,170|| align=right|0,202|| align=right|4,37|| align=right|5,642||MBA||29. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129258)||2005 QZ74|| align=right|15,8|| align=right|2,755|| align=right|0,088|| align=right|4,96|| align=right|4,571||MBA||24. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129259)||2005 QD75|| align=right|14,6|| align=right|3,490|| align=right|0,055|| align=right|8,69|| align=right|6,518||MBA||25. srpna 2005||Piszkesteto||K. Sarneczky; G. Szabo
|-
|(129260)||2005 QC84|| align=right|16,0|| align=right|2,803|| align=right|0,071|| align=right|1,75|| align=right|4,691||MBA||29. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129261)||2005 QM87|| align=right|16,6|| align=right|1,989|| align=right|0,069|| align=right|22,64|| align=right|2,805||MBA||31. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129262)||2005 QD89|| align=right|15,0|| align=right|3,192|| align=right|0,218|| align=right|27,19|| align=right|5,701||MBA||31. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129263)||2005 QM95|| align=right|17,0|| align=right|2,314|| align=right|0,173|| align=right|1,93|| align=right|3,520||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129264)||2005 QS105|| align=right|15,2|| align=right|3,157|| align=right|0,070|| align=right|9,48|| align=right|5,608||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129265)||2005 QG110|| align=right|16,6|| align=right|2,262|| align=right|0,145|| align=right|1,51|| align=right|3,401||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129266)||2005 QT112|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,170|| align=right|25,26|| align=right|3,463||MBA||27. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129267)||2005 QF124|| align=right|16,1|| align=right|2,961|| align=right|0,040|| align=right|1,24|| align=right|5,095||MBA||28. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129268)||2005 QK126|| align=right|16,6|| align=right|2,863|| align=right|0,053|| align=right|2,72|| align=right|4,843||MBA||28. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129269)||2005 QG145|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,181|| align=right|10,21|| align=right|4,600||MBA||27. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129270)||2005 QS159|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,139|| align=right|7,45|| align=right|3,620||MBA||28. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129271)||2005 QK161|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,117|| align=right|6,75|| align=right|3,645||MBA||28. srpna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129272)||2005 QD173|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,122|| align=right|6,25|| align=right|3,715||MBA||29. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129273)||2005 QJ173|| align=right|15,3|| align=right|3,136|| align=right|0,124|| align=right|2,53|| align=right|5,552||MBA||29. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129274)||2005 QC176|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,172|| align=right|3,55|| align=right|3,628||MBA||31. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129275)||2005 RJ4|| align=right|15,7|| align=right|3,164|| align=right|0,119|| align=right|0,63|| align=right|5,628||MBA||4. září 2005||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(129276)||2005 RJ8|| align=right|14,8|| align=right|3,212|| align=right|0,070|| align=right|16,90|| align=right|5,757||MBA||8. září 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129277)||2005 RC10|| align=right|15,5|| align=right|2,661|| align=right|0,260|| align=right|4,20|| align=right|4,339||MBA||6. září 2005||Catalina||CSS
|-
|(129278)||2005 RF10|| align=right|15,7|| align=right|2,905|| align=right|0,037|| align=right|0,93|| align=right|4,950||MBA||8. září 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129279)||2005 RL11|| align=right|15,4|| align=right|2,723|| align=right|0,209|| align=right|6,26|| align=right|4,492||MBA||10. září 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129280)||2005 RW20|| align=right|16,0|| align=right|2,590|| align=right|0,185|| align=right|10,67|| align=right|4,168||MBA||1. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129281)||2005 RP21|| align=right|15,0|| align=right|3,121|| align=right|0,086|| align=right|12,45|| align=right|5,512||MBA||6. září 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129282)||2005 RN31|| align=right|13,7|| align=right|3,213|| align=right|0,016|| align=right|20,83|| align=right|5,759||MBA||13. září 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129283)||2005 RC33|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,140|| align=right|6,48|| align=right|3,578||MBA||13. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129284)||2005 RX33|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,133|| align=right|14,16|| align=right|4,270||MBA||13. září 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129285)||2005 SG4|| align=right|15,2|| align=right|3,152|| align=right|0,170|| align=right|4,20|| align=right|5,595||MBA||24. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129286)||2005 SW6|| align=right|17,0|| align=right|2,380|| align=right|0,180|| align=right|1,91|| align=right|3,672||MBA||23. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129287)||2005 SP14|| align=right|16,3|| align=right|2,869|| align=right|0,064|| align=right|2,83|| align=right|4,858||MBA||25. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129288)||2005 SO18|| align=right|15,7|| align=right|3,021|| align=right|0,147|| align=right|0,51|| align=right|5,249||MBA||26. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129289)||2005 SE41|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,227|| align=right|5,79|| align=right|3,571||MBA||24. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129290)||2005 SQ47|| align=right|17,0|| align=right|2,404|| align=right|0,205|| align=right|1,79|| align=right|3,728||MBA||24. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129291)||2005 SJ60|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,166|| align=right|5,86|| align=right|5,457||MBA||26. září 2005||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(129292)||2005 SD70|| align=right|16,0|| align=right|2,789|| align=right|0,070|| align=right|3,53|| align=right|4,656||MBA||27. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129293)||2005 SX75|| align=right|16,4|| align=right|2,721|| align=right|0,038|| align=right|5,09|| align=right|4,488||MBA||24. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129294)||2005 SX105|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,286|| align=right|18,39|| align=right|4,217||MBA||25. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129295)||2005 SS111|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,221|| align=right|3,73|| align=right|3,600||MBA||26. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129296)||2005 SB117|| align=right|16,0|| align=right|2,662|| align=right|0,041|| align=right|22,29|| align=right|4,342||MBA||28. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129297)||2005 SV125|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,135|| align=right|7,61|| align=right|3,610||MBA||29. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129298)||2005 SW131|| align=right|15,2|| align=right|3,157|| align=right|0,183|| align=right|1,18|| align=right|5,607||MBA||29. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129299)||2005 SU148|| align=right|15,0|| align=right|3,017|| align=right|0,099|| align=right|8,92|| align=right|5,239||MBA||25. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129300)||2005 SY151|| align=right|15,5|| align=right|2,793|| align=right|0,186|| align=right|13,51|| align=right|4,668||MBA||25. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129301)||2005 ST152|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,201|| align=right|10,01|| align=right|4,118||MBA||25. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129302)||2005 SE161|| align=right|16,8|| align=right|2,279|| align=right|0,108|| align=right|5,66|| align=right|3,440||MBA||27. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129303)||2005 SA164|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,166|| align=right|8,17|| align=right|5,437||MBA||27. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129304)||2005 SL164|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,240|| align=right|18,67|| align=right|5,642||MBA||27. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129305)||2005 SK167|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,083|| align=right|7,87|| align=right|3,727||MBA||28. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129306)||2005 SX186|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,248|| align=right|3,21|| align=right|3,602||MBA||29. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129307)||2005 SL190|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,100|| align=right|13,23|| align=right|4,305||MBA||29. září 2005||Catalina||CSS
|-
|(129308)||2005 SB193|| align=right|14,4|| align=right|3,011|| align=right|0,041|| align=right|15,72|| align=right|5,223||MBA||29. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129309)||2005 SJ194|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,114|| align=right|3,34|| align=right|3,412||MBA||29. září 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129310)||2005 SC202|| align=right|15,6|| align=right|2,648|| align=right|0,123|| align=right|7,81|| align=right|4,307||MBA||30. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129311)||2005 SP203|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,078|| align=right|6,68|| align=right|3,789||MBA||30. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129312)||2005 SH214|| align=right|14,7|| align=right|3,202|| align=right|0,192|| align=right|17,94|| align=right|5,729||MBA||30. září 2005||Catalina||CSS
|-
|(129313)||2005 SA218|| align=right|16,8|| align=right|2,296|| align=right|0,085|| align=right|6,55|| align=right|3,479||MBA||30. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129314)||2005 SM220|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,164|| align=right|27,00|| align=right|5,561||MBA||29. září 2005||Catalina||CSS
|-
|(129315)||2005 SS257|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,139|| align=right|13,67|| align=right|5,580||MBA||18. září 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129316)||2005 TY14|| align=right|13,6|| align=right|3,229|| align=right|0,134|| align=right|21,02|| align=right|5,801||MBA||3. října 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129317)||2005 TM18|| align=right|16,8|| align=right|2,349|| align=right|0,212|| align=right|3,23|| align=right|3,600||MBA||1. října 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129318)||2005 TC23|| align=right|15,9|| align=right|2,782|| align=right|0,080|| align=right|1,10|| align=right|4,638||MBA||1. října 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129319)||2005 TE23|| align=right|15,2|| align=right|2,646|| align=right|0,131|| align=right|13,46|| align=right|4,303||MBA||1. října 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129320)||2005 TV23|| align=right|15,7|| align=right|2,732|| align=right|0,225|| align=right|10,57|| align=right|4,514||MBA||1. října 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129321)||2005 TS24|| align=right|17,1|| align=right|2,247|| align=right|0,137|| align=right|3,77|| align=right|3,367||MBA||1. října 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129322)||2005 TN45|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,273|| align=right|11,38|| align=right|3,451||MBA||6. října 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129323)||2005 TQ47|| align=right|15,9|| align=right|3,030|| align=right|0,011|| align=right|0,58|| align=right|5,274||MBA||5. října 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129324)||2005 TH72|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,203|| align=right|3,15|| align=right|3,602||MBA||4. října 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129325)||2005 TW72|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,198|| align=right|13,15|| align=right|5,367||MBA||5. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129326)||2005 TJ83|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,339|| align=right|18,28|| align=right|4,225||MBA||3. října 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129327)||2005 TG134|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,209|| align=right|12,25|| align=right|4,314||MBA||10. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129328)||2005 TZ171|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,024|| align=right|9,27|| align=right|4,188||MBA||10. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129329)||2005 TW172|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,133|| align=right|6,38|| align=right|3,443||MBA||13. října 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129330)||2005 UH18|| align=right|15,7|| align=right|3,038|| align=right|0,097|| align=right|2,78|| align=right|5,295||MBA||22. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129331)||2005 UZ25|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,166|| align=right|3,02|| align=right|3,782||MBA||23. října 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129332)||2005 UJ50|| align=right|15,2|| align=right|2,664|| align=right|0,067|| align=right|12,09|| align=right|4,347||MBA||23. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129333)||2005 UR55|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,194|| align=right|1,36|| align=right|5,400||MBA||23. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129334)||2005 UN68|| align=right|17,3|| align=right|2,324|| align=right|0,144|| align=right|7,50|| align=right|3,541||MBA||22. října 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129335)||2005 UM70|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,158|| align=right|5,65|| align=right|3,325||MBA||23. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129336)||2005 UC73|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,273|| align=right|10,38|| align=right|4,244||MBA||23. října 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129337)||2005 UE74|| align=right|17,1|| align=right|2,267|| align=right|0,129|| align=right|4,61|| align=right|3,413||MBA||23. října 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129338)||2005 UZ74|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,098|| align=right|7,75|| align=right|5,348||MBA||23. října 2005||Catalina||CSS
|-
|(129339)||2005 UT109|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,088|| align=right|3,25|| align=right|4,229||MBA||22. října 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129340)||2005 UR119|| align=right|15,6|| align=right|2,886|| align=right|0,076|| align=right|12,32|| align=right|4,901||MBA||24. října 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129341)||2005 UR131|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,189|| align=right|13,35|| align=right|5,310||MBA||24. října 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129342) Ependes||2005 VA4|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,223|| align=right|5,08|| align=right|4,232||MBA||5. listopadu 2005||Marly||P. Kocher
|-
|(129343)||2063 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,236|| align=right|3,60|| align=right|3,715||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129344)||2094 P-L|| align=right|17,0|| align=right|2,282|| align=right|0,135|| align=right|1,55|| align=right|3,447||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129345)||2116 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,725|| align=right|0,145|| align=right|6,73|| align=right|4,498||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129346)||2222 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,710|| align=right|0,189|| align=right|2,25|| align=right|4,461||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129347)||2234 P-L|| align=right|17,3|| align=right|2,285|| align=right|0,146|| align=right|7,04|| align=right|3,455||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129348)||2513 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,231|| align=right|1,74|| align=right|5,498||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129349)||2514 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,183|| align=right|11,89|| align=right|4,335||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129350)||2515 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,137|| align=right|6,57|| align=right|3,694||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129351)||2652 P-L|| align=right|15,9|| align=right|3,090|| align=right|0,155|| align=right|1,21|| align=right|5,432||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129352)||2664 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,091|| align=right|0,091|| align=right|8,16|| align=right|5,435||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129353)||2719 P-L|| align=right|15,8|| align=right|3,048|| align=right|0,166|| align=right|2,02|| align=right|5,321||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129354)||2747 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,193|| align=right|5,81|| align=right|4,021||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129355)||3004 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,679|| align=right|0,192|| align=right|11,07|| align=right|4,383||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129356)||3067 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,255|| align=right|5,10|| align=right|4,045||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129357)||3099 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,158|| align=right|28,71|| align=right|4,387||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129358)||3105 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,119|| align=right|9,97|| align=right|4,038||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129359)||4209 P-L|| align=right|15,6|| align=right|3,111|| align=right|0,154|| align=right|4,61|| align=right|5,485||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129360)||4263 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,076|| align=right|0,117|| align=right|10,60|| align=right|5,393||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129361)||4324 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,134|| align=right|11,42|| align=right|4,338||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129362)||4327 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,150|| align=right|0,172|| align=right|16,93|| align=right|5,590||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129363)||4330 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,392|| align=right|0,146|| align=right|2,44|| align=right|3,698||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129364)||4719 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,395|| align=right|0,202|| align=right|1,20|| align=right|3,707||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129365)||4751 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,373|| align=right|0,205|| align=right|2,42|| align=right|3,656||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129366)||4752 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,725|| align=right|0,198|| align=right|2,08|| align=right|4,498||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129367)||4795 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,726|| align=right|0,262|| align=right|9,35|| align=right|4,500||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129368)||4823 P-L|| align=right|16,0|| align=right|3,151|| align=right|0,172|| align=right|1,13|| align=right|5,592||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129369)||4909 P-L|| align=right|17,3|| align=right|2,382|| align=right|0,191|| align=right|1,87|| align=right|3,675||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129370)||6258 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,116|| align=right|0,153|| align=right|4,16|| align=right|5,500||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129371)||6266 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,206|| align=right|1,42|| align=right|3,759||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129372)||6291 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,405|| align=right|0,234|| align=right|1,02|| align=right|3,729||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129373)||6318 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,155|| align=right|10,87|| align=right|4,433||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129374)||6340 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,079|| align=right|4,63|| align=right|4,498||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129375)||6350 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,541|| align=right|0,227|| align=right|3,74|| align=right|4,049||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129376)||6357 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,731|| align=right|0,126|| align=right|9,37|| align=right|4,512||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129377)||6716 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,855|| align=right|0,087|| align=right|11,64|| align=right|4,823||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129378)||6729 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,060|| align=right|0,105|| align=right|18,86|| align=right|5,351||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129379)||6799 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,537|| align=right|0,189|| align=right|2,26|| align=right|4,041||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129380)||6839 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,522|| align=right|0,143|| align=right|3,18|| align=right|4,004||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129381)||6850 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,873|| align=right|0,072|| align=right|3,10|| align=right|4,869||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129382)||6852 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,913|| align=right|0,280|| align=right|3,31|| align=right|4,971||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129383)||7623 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,206|| align=right|3,13|| align=right|3,711||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129384)||1218 T-1|| align=right|16,4|| align=right|2,193|| align=right|0,076|| align=right|3,99|| align=right|3,246||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129385)||4041 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,172|| align=right|10,63|| align=right|4,417||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129386)||1027 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,914|| align=right|0,116|| align=right|8,41|| align=right|4,972||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129387)||1129 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,217|| align=right|7,07|| align=right|4,376||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129388)||1149 T-2|| align=right|17,0|| align=right|2,295|| align=right|0,172|| align=right|5,31|| align=right|3,475||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129389)||1285 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,151|| align=right|0,190|| align=right|2,42|| align=right|3,155||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129390)||1291 T-2|| align=right|15,8|| align=right|3,033|| align=right|0,243|| align=right|1,93|| align=right|5,281||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129391)||1319 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,136|| align=right|6,28|| align=right|3,487||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129392)||1339 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,959|| align=right|0,032|| align=right|10,24|| align=right|5,089||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129393)||1362 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,103|| align=right|6,27|| align=right|3,495||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129394)||1402 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,522|| align=right|0,131|| align=right|2,52|| align=right|4,004||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129395)||1421 T-2|| align=right|17,1|| align=right|2,283|| align=right|0,191|| align=right|3,04|| align=right|3,450||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129396)||1424 T-2|| align=right|17,1|| align=right|2,305|| align=right|0,158|| align=right|1,77|| align=right|3,499||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129397)||1508 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,341|| align=right|0,149|| align=right|8,17|| align=right|3,582||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129398)||2109 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,200|| align=right|5,70|| align=right|3,530||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129399)||2186 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,935|| align=right|0,086|| align=right|1,84|| align=right|5,028||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129400)||2321 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,291|| align=right|0,230|| align=right|2,21|| align=right|3,468||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129401)||3098 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,279|| align=right|0,162|| align=right|6,62|| align=right|3,441||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129402)||4093 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,129|| align=right|2,22|| align=right|4,011||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129403)||4185 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,560|| align=right|0,229|| align=right|17,03|| align=right|4,096||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129404)||5021 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,021|| align=right|0,217|| align=right|8,52|| align=right|5,249||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129405)||5046 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,155|| align=right|11,52|| align=right|4,619||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129406)||5092 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,298|| align=right|0,115|| align=right|7,36|| align=right|3,482||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129407)||5177 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,013|| align=right|0,122|| align=right|8,90|| align=right|5,229||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129408)||1045 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,078|| align=right|0,013|| align=right|8,23|| align=right|5,400||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129409)||2033 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,290|| align=right|0,126|| align=right|5,30|| align=right|3,464||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129410)||2150 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,064|| align=right|0,101|| align=right|9,20|| align=right|5,364||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129411)||2154 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,160|| align=right|4,90|| align=right|3,405||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129412)||2160 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,109|| align=right|0,184|| align=right|4,21|| align=right|5,480||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129413)||2226 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,468|| align=right|0,095|| align=right|5,92|| align=right|3,876||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129414)||2231 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|1,37|| align=right|3,811||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129415)||2277 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,269|| align=right|0,135|| align=right|4,48|| align=right|3,416||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129416)||2291 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,268|| align=right|0,116|| align=right|6,69|| align=right|3,415||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129417)||2613 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,031|| align=right|4,47|| align=right|4,494||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129418)||2617 T-3|| align=right|15,8|| align=right|3,087|| align=right|0,163|| align=right|4,40|| align=right|5,424||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129419)||2619 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,148|| align=right|0,180|| align=right|18,78|| align=right|5,585||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129420)||3114 T-3|| align=right|15,5|| align=right|3,134|| align=right|0,193|| align=right|0,16|| align=right|5,547||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129421)||3147 T-3|| align=right|15,8|| align=right|3,142|| align=right|0,266|| align=right|1,53|| align=right|5,568||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129422)||3223 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,127|| align=right|5,36|| align=right|4,600||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129423)||3379 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,736|| align=right|0,243|| align=right|2,77|| align=right|4,524||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129424)||3415 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,312|| align=right|4,82|| align=right|5,366||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129425)||3497 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,059|| align=right|2,56|| align=right|4,069||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129426)||3516 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,772|| align=right|0,207|| align=right|9,72|| align=right|4,614||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129427)||4123 T-3|| align=right|15,5|| align=right|3,149|| align=right|0,256|| align=right|17,67|| align=right|5,588||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129428)||4164 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,160|| align=right|4,50|| align=right|3,427||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129429)||4289 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,225|| align=right|7,23|| align=right|5,565||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129430)||4305 T-3|| align=right|15,5|| align=right|3,096|| align=right|0,200|| align=right|16,73|| align=right|5,446||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129431)||4355 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,524|| align=right|0,240|| align=right|7,97|| align=right|4,009||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129432)||4506 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,083|| align=right|9,83|| align=right|4,625||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129433)||4608 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,293|| align=right|0,177|| align=right|4,81|| align=right|3,471||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129434)||5013 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,089|| align=right|6,92|| align=right|4,573||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129435)||5017 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,175|| align=right|9,39|| align=right|4,544||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129436)||5039 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,118|| align=right|13,62|| align=right|5,482||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(129437)||1978 NG|| align=right|14,3|| align=right|2,794|| align=right|0,264|| align=right|13,68|| align=right|4,668||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(129438)||1979 MO3|| align=right|15,8|| align=right|2,755|| align=right|0,154|| align=right|3,49|| align=right|4,573||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(129439)||1980 PX2|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,152|| align=right|21,13|| align=right|5,311||MBA||4. srpna 1980||Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(129440)||1981 DC1|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,170|| align=right|11,60|| align=right|4,108||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129441)||1981 DJ3|| align=right|15,4|| align=right|2,810|| align=right|0,183|| align=right|6,87|| align=right|4,710||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129442)||1981 EC15|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,187|| align=right|5,50|| align=right|4,127||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129443)||1981 EP21|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,244|| align=right|11,43|| align=right|4,066||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129444)||1981 EN23|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,189|| align=right|1,80|| align=right|3,549||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129445)||1981 EA24|| align=right|15,7|| align=right|2,881|| align=right|0,185|| align=right|7,35|| align=right|4,890||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129446)||1981 EB30|| align=right|14,3|| align=right|2,532|| align=right|0,146|| align=right|15,47|| align=right|4,028||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129447)||1981 EP33|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,062|| align=right|6,28|| align=right|3,531||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(129448)||1989 SX1|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,247|| align=right|6,32|| align=right|3,611||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129449)||1990 WE1|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,254|| align=right|11,72|| align=right|4,610||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129450)||1991 JM|| align=right|16,8|| align=right|1,852|| align=right|0,127|| align=right|24,51|| align=right|2,520||MBA||5. května 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129451)||1991 KD|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,280|| align=right|23,07|| align=right|3,647||MBA||18. května 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(129452)||1991 TJ16|| align=right|15,3|| align=right|3,186|| align=right|0,150|| align=right|7,11|| align=right|5,685||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(129453)||1991 TO16|| align=right|15,6|| align=right|2,631|| align=right|0,108|| align=right|14,18|| align=right|4,267||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(129454)||1991 UQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,308|| align=right|13,20|| align=right|4,123||MBA||31. října 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(129455)||1992 BR2|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,263|| align=right|6,41|| align=right|4,539||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129456)||1992 DR7|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,138|| align=right|2,52|| align=right|3,482||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(129457)||1992 EH5|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|4,54|| align=right|3,443||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(129458)||1992 EQ6|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,044|| align=right|6,62|| align=right|3,396||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(129459)||1992 ED10|| align=right|15,1|| align=right|2,773|| align=right|0,160|| align=right|8,22|| align=right|4,616||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(129460)||1992 PW2|| align=right|15,4|| align=right|2,880|| align=right|0,296|| align=right|7,25|| align=right|4,886||MBA||6. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(129461)||1993 FJ5|| align=right|16,3|| align=right|2,637|| align=right|0,124|| align=right|4,13|| align=right|4,281||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129462)||1993 FU9|| align=right|15,9|| align=right|2,681|| align=right|0,257|| align=right|12,72|| align=right|4,388||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129463)||1993 FA10|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,215|| align=right|5,27|| align=right|4,241||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129464)||1993 FF23|| align=right|16,4|| align=right|2,170|| align=right|0,163|| align=right|3,55|| align=right|3,195||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129465)||1993 FC41|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,156|| align=right|10,80|| align=right|4,309||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129466)||1993 FM44|| align=right|15,9|| align=right|2,616|| align=right|0,108|| align=right|4,76|| align=right|4,231||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129467)||1993 FM47|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,113|| align=right|6,45|| align=right|4,464||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129468)||1993 FZ52|| align=right|16,6|| align=right|2,180|| align=right|0,093|| align=right|4,68|| align=right|3,218||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129469)||1993 FU69|| align=right|16,3|| align=right|2,660|| align=right|0,103|| align=right|10,99|| align=right|4,337||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(129470)||1993 KC|| align=right|16,0|| align=right|2,208|| align=right|0,357|| align=right|25,29|| align=right|3,279||MBA||20. května 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129471)||1993 OL8|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,227|| align=right|12,17|| align=right|4,579||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129472)||1993 PS5|| align=right|15,3|| align=right|2,872|| align=right|0,247|| align=right|11,83|| align=right|4,866||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(129473)||1993 TK|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,251|| align=right|5,35|| align=right|3,604||MBA||10. října 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(129474)||1993 TF16|| align=right|15,7|| align=right|2,754|| align=right|0,209|| align=right|9,78|| align=right|4,570||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129475)||1993 TK16|| align=right|17,5|| align=right|2,267|| align=right|0,203|| align=right|2,10|| align=right|3,413||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129476)||1993 TN20|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,139|| align=right|7,63|| align=right|3,555||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129477)||1993 TB26|| align=right|15,2|| align=right|2,997|| align=right|0,158|| align=right|3,59|| align=right|5,188||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129478)||1993 TU27|| align=right|16,1|| align=right|2,946|| align=right|0,223|| align=right|2,38|| align=right|5,055||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129479)||1993 TO41|| align=right|15,2|| align=right|2,906|| align=right|0,028|| align=right|3,27|| align=right|4,953||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129480)||1993 UQ8|| align=right|15,9|| align=right|3,093|| align=right|0,286|| align=right|8,69|| align=right|5,438||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129481)||1994 CL15|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,112|| align=right|2,57|| align=right|4,108||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129482)||1994 GL4|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,064|| align=right|9,00|| align=right|5,660||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129483)||1994 GO8|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,189|| align=right|13,24|| align=right|4,190||MBA||15. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129484)||1994 PG15|| align=right|16,1|| align=right|2,612|| align=right|0,143|| align=right|2,82|| align=right|4,220||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129485)||1994 PM30|| align=right|16,2|| align=right|2,545|| align=right|0,190|| align=right|6,55|| align=right|4,059||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129486)||1994 PN30|| align=right|16,0|| align=right|2,605|| align=right|0,239|| align=right|3,64|| align=right|4,204||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129487)||1994 RX14|| align=right|15,9|| align=right|2,636|| align=right|0,223|| align=right|0,91|| align=right|4,280||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129488)||1994 SW2|| align=right|15,1|| align=right|2,770|| align=right|0,160|| align=right|7,09|| align=right|4,609||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129489)||1994 TN5|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,034|| align=right|3,90|| align=right|4,704||MBA||4. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129490)||1994 TP10|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,253|| align=right|12,69|| align=right|4,252||MBA||9. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129491)||1994 TA12|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,208|| align=right|11,75|| align=right|4,326||MBA||10. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129492)||1994 TF13|| align=right|15,8|| align=right|2,759|| align=right|0,094|| align=right|12,09|| align=right|4,581||MBA||11. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129493)||1995 BM2|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,309|| align=right|20,68|| align=right|3,521||MBA||29. ledna 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(129494)||1995 BB15|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,179|| align=right|7,67|| align=right|3,478||MBA||31. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129495)||1995 DP6|| align=right|16,9|| align=right|2,317|| align=right|0,166|| align=right|3,23|| align=right|3,527||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129496)||1995 EK|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,164|| align=right|8,44|| align=right|3,551||MBA||5. března 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129497)||1995 FA3|| align=right|16,3|| align=right|3,022|| align=right|0,071|| align=right|2,90|| align=right|5,253||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129498)||1995 FF4|| align=right|16,0|| align=right|3,040|| align=right|0,111|| align=right|4,30|| align=right|5,300||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129499)||1995 FG6|| align=right|16,2|| align=right|2,345|| align=right|0,101|| align=right|5,67|| align=right|3,591||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129500)||1995 GW2|| align=right|15,5|| align=right|3,093|| align=right|0,221|| align=right|14,20|| align=right|5,439||MBA||2. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek